Ludvig Vilhelm av Baden, född 8 april 1655, död 4 januari 1707, var en tysk regerande markgreve i Baden-Baden från 1677 till 1707.

Biografi
Ludvig inträdde 1674 i kejserliga armén, deltog 1675-78 i kriget mot fransmännen, från 1683 i kriget mot turkarna, varvid han samma år inlade stora förtjänster om Wiens undsättning. 1686 blev Ludvig fältmarskalk, och erhöll 1689 överbefälet i kriget mot turkarna, vilka han besegrade i flera slag. 1693-97 förde Ludvig befälet mot fransmännen vid Rhen, 1696 uppträdde han som kandidat till Polens tron. I spanska tronföljdskriget fick Ludvig åter befälet vid Rhen och besegrade 1704 tillsammans med John Churchill, hertig av Marlborough fransmännen i slaget vid Schellenberg men erhöll här ett sår, som han aldrig tillfrisknade ifrån.

Referenser

Noter

Externa länkar

Österrikiska fältmarskalkar
Tyska furstar
Födda 1655
Avlidna 1707
Män